Села:
 Глядки — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Зборівський район
 Глядки — Хмельницька область, Волочиський район